GR14 ou GR-14 peut faire référence à :
 Autoroute espagnole GR-14, accès ouest du Port de Motril ;
 Sentier de grande randonnée 14 en France et en Belgique.